Vitklobb kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitklobb, Houtskär, Åboland, 
 Vitklobb, Kimitoön, Åboland,

Se även
Vitklobben
Vitklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar